
Termin -{CTN}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Kroacija erlajns, oznaka kompanije